William Kroll ist der Name folgender Personen:

* William Kroll (Musiker) (1901–1980), US-amerikanischer Violinist und Komponist
 William Justin Kroll (1889–1973), luxemburgischer Metallurge (Kroll-Prozess)